4-й чемпионат мира по международным шашкам (в программе быстрые шашки) среди мужчин 2016 года прошёл 30 апреля в Измире (Турция). Там же проводились чемпионат мира по быстрым шашкам среди женщин, чемпионаты мира в блице среди мужчин и среди женщин, а также 1-й чемпионат мира по турецким шашкам среди женщин.

Регламент 
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 раундов, 15 минут + 5 секунд за ход на партию. Призовой фонд 4000 €.

Результаты 
В турнире приняли участие 32 шашиста из 9 стран. Средний рейтинг 1727.

GMI — международный гроссмейстерMI — международный мастерMF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Сайт чемпионата

Спорт в Турции в 2016 году
2016 год в шашках
Чемпионаты мира по международным шашкам
События 30 апреля
Апрель 2016 года
Международные спортивные соревнования в Измире
Чемпионаты мира в Турции
Международные соревнования по шашкам в Турции